Оркаситас има више значења:

 Оркаситас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Оркаситас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Оркаситас, Атотонилко де Оркаситас (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику